Nominalisering kan avse:

 Substantivering -- användning av adjektiv utan substantiv
 Substantivsjuka -- dåligt språkbruk, det att säga till exempel "genomföra försäljning" istället för "sälja"